Haule ist der Name folgender Ortschaft:
 Haule (Ooststellingwerf) in der niederländischen Gemeinde Ooststellingwerf

Haule ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Haule (* 1954), ehemalige RAF-Terroristin